Toto je seznam měst v Jižní Koreji.

Jižní Korea se skládá z jednoho speciálního města (특별시, tchukpjolši), jednoho speciálního autonomního města (특별자치시, tchukpjoldžačiši), šesti metropolitních měst (광역시, kwangjokši) a devíti provincií, ve kterých se nacházejí ostatní města (시, ši) Speciální a metropolitní města mají samosprávný status podobný provinciím.

Externí odkazy 
 

 
Jižní Korea
města